peut désigner :
 May Queen, cultivar de rosier grimpant ;
 May Queen, série télévisée sud-coréenne.